Ву́лиця Ентузіа́стів — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Ентузіастів — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Ентузіастів — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Ентузіастів — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Ентузіастів — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Ентузіастів — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Ентузіастів — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Ентузіастів — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Ентузіастів — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці